Ibarra (Guipúscoa) — município da província de Guipúzcoa, Espanha
 Ibarra (Equador) — cidade capital da província de Imbabura, Equador
 Diego Ibarra — município no estado de Carabobo, Venezuela

Desambiguações de topônimos